Sezona 1962. – '63 je peta po redu sezona Kupa velesajamskih gradova. Finale su igrali Valencija i NK Dinamo Zagreb, u kojem su u dvije međusobne utakmice bili bolji igrači Valencije.

Prvo kolo

Drugo kolo

Četvrtfinale

Polufinale

Finale

Vanjske poveznice 
 Rezultati Kupa velesajamskih gradova u Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Kup velesajamskih gradova